Бру́клинн Мэ́ри Пру (; род. 27 апреля 1999, Крэйнбрук) — канадская актриса.

Биография 
Бруклинн Мэри Пру родилась 27 апреля 1999 года в городе Крэйнбрук, провинция Британская Колумбия, Канада. Позже с семьей переехала в Техас. Уже в возрасте 5 лет начала сниматься в кино. Кинодебютом стала роль в фильме «Человек в зеркале: История Майкла Джексона».

В 2009 году снялась в роли Клэр Эбшир в 6 и 8 лет в фильме «Жена путешественника во времени». В 2010 году за эту роль была номинирована на премию «Сатурн» в категории «Лучший молодой актёр или актриса».

Фильмография

Примечания

Ссылки